Каспийский Нептун:

 «Каспийский Нептун» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи, 1723 года постройки, участник Персидского похода 1722—1723 годов.
 «Каспийский Нептун» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи, 1729 года постройки.